Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Hild – polski wojskowy
 Helmut Hild – niemiecki pastor ewangelicki